De finale van de Europacup I van het seizoen 1990/91 werd gehouden op 29 mei 1991 in het Stadio San Nicola in Bari. Voor het eerst sinds 1966 stond er nog eens een Joegoslavisch team in de finale. Rode Ster Belgrado nam het op tegen Olympique Marseille, de eerste Franse finalist sinds Saint-Étienne in 1976. Net als in de finale van 1986 vielen er geen doelpunten. Rode Ster won uiteindelijk na strafschoppen met 5-3.

Het was de eerste keer dat een Belgische trainer de finale van de Europacup I bereikte. Raymond Goethals verloor deze keer de finale, maar zou twee jaar later wel de eerste editie van de Champions League winnen.

Wedstrijd

1991
Europacupvoetbal 1990/91
Europacup I 1991
Sport in Bari (stad)
Rode Ster Belgrado
Olympique de Marseille